Gai Furi (almirall), duumvir navalis el 178 aC
 Gai Furi Aculeu, qüestor de Luci Corneli Escipió Asiàtic el Vell
 Gai Furi Pacil Fus, cònsol el 441 aC 
 Gai Furi Pacil (cònsol 412 aC), cònsol el 412 aC 
 Gai Furi Pacil (cònsol 251 aC), cònsol el 251 aC